Slända eller Sländan, kan syfta på:

 Sländor – en del av insektsfaunan men inte något systematiskt namn
 Slända (textil) – fristående redskap används för att spinna tråd manuellt
 BA-12 Sländan – ett svenskt högvingat lätt flygplan
 MFK Sländan – en modellflygklubb i Gendalen, Alingsås kommun